Трајон има више значења:
 Трајон (Небраска)
 Трајон (Џорџија)
 Трајон (Оклахома)
 Трајон (Северна Каролина)